Sparedrus är ett släkte av skalbaggar. Sparedrus ingår i familjen blombaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blombaggar
Sparedrus